El Chivo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Chivo (dammbyggnad), Chihuahua, Ahumada, 
 El Chivo, Guerrero, ort, Zirándaro, 

Robotskapade Mexikoförgreningar